Higa ist der Familienname folgender Personen

 Daigo Higa (* 1995), japanischen Boxer
 Kōhei Higa (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Rikarudo Higa (* 1973), japanischer Fußballspieler 
 Ryan Higa (* 1990), US-amerikanischer Mitbegründer des YouTube-Channels, siehe Nigahiga
 Ryōto Higa (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Teruo Higa (* 1941), japanischer Hochschullehrer für Gartenbau
 Yūsuke Higa (* 1989), japanischer Fußballspieler